Por CST pode estar à procura de:
 Corrente Socialista dos Trabalhadores, tendência interna do PSOL.
 Central Standard Time - fuso horário UTC-6
 Código de Situação Tributária
 Companhia Siderúrgica de Tubarão
 Curso superior de tecnologia

Desambiguações de siglas